Plaats in Indonesië
Sidomakmur (Kikim Barat), een plaats en bestuurslaag in het regentschap Lahat van de provincie Zuid-Sumatra
Sidomakmur (Melinting), een plaats en bestuurslaag in het regentschap Lampung Timur van de provincie Lampung, Sumatra
Sidomakmur (Sinunukan), een plaats en bestuurslaag in het regentschap Mandailing Natal van de provincie Noord-Sumatra
Sidomakmur (Way Panji), een plaats en bestuurslaag in het regentschap Lampung Selatan van de provincie Lampung, Sumatra
Sidomakmur (Widodaren), een plaats en bestuurslaag in het regentschap Ngawi van de provincie Oost-Java